Kněževes (powiat Praga-Zachód)
 Kněževes (powiat Rakovník)
 Kněževes (przystanek kolejowy)

Zobacz też